Дельта-метод

 Дельта-метод  — вероятностное распределение функции от асимптотически нормальной статистической оценки при известной асимптотической дисперсии этой оценки.
 Дельта-метод — разновидность зеркального метода в дефектоскопии, в котором  используется механизм отражения волны от дефекта и способом принятия сигнала.